37-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с января по апрель 1975 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 12-й раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом очков, набранных командами-финалистами в играх между собой на предварительном этапе.

4 худшие команды предварительного этапа высшей лиги играли в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й группы. Первые 4 команды переходного турнира получили путёвки в высшую лигу сезона 1977 года.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Переходный турнир 
 1. «Автомобилист» Ташкент
 2. «Аврора» Рига
 3. «Буревестник» Ленинград
 4. «Спартак» Ленинград
 5. МОПИ Московская область
 6. ТТУ Минск
 7. АДК Алма-Ата
 8. «Пластик» Тула

Путёвки в высшую лигу сезона 1977 года получили «Автомобилист», «Аврора», «Буревестник» (Ленинград) и «Спартак» (Ленинград).

1-я группа

За 5—12 места 
 5. «Кировец» Новосибирск
 6. «Динамо» Каунас
 7. «Локомотив» Донецк
 8. «Молдова» Кишинёв
 9. «Буревестник» Тбилиси
 10. «Буревестник» Фрунзе
 11. «Флора» Таллин
 12. СКИФ Ереван

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Лариса Андронова, Лариса Берген, Л.Васько, Нина Мурадян, Людмила Олисова, Роза Салихова, Нина Смолеева, Татьяна Сорокина, Татьяна Третьякова, О.Тимошинина, Людмила Щетинина, Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 «Искра» (Ворошиловград): Р.Белая (Гатина), Н.Васичкина, Наталья Ерёмина, Лариса Иванова, Н.Колдобенко, С.Лигус, В.Лобанова, Л.Мелешко, Евгения Назаренко, В.Репенко, Татьяна Черкасова, Л.Шульгина. Тренер — Владимир Чернов.

 ЦСКА: И.Абалихина, Людмила Аксёнова, Ирина Беспалова, Т.Воронина, Людмила Гуреева, О.Лещенко, М.Миловидова, Галина Мячина, Е.Потапова, Татьяна Родионова, Ольга Хохлова, Людмила Чернышёва. Тренер — Мирон Винер.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1975 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1975 году